Алекса́ндр Дерю́гин:
 
 Дерюгин, Александр Николаевич (род. 1932) — советский и российский химик, волейболист.